Corynne Charby, de son vrai nom Corinne Charbit (née en 1960), actrice et chanteuse française ;
 Jacques Charby, né Jacques Charbit (1929-2006), comédien, réalisateur et écrivain français ;
 Pierre Charby, de son vrai nom Pierre Charbit (né en 1940), chanteur français.

Voir aussi 

 

Patronyme français